Pierwsza Olimpiada Sportów Umysłowych (ang. World Mind Sports Games) odbyła się w Pekinie w Chinach w dniach 3–18 października 2008, po Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008. 2763 (brydż 1452, go 560, szachy 338, warcaby 288, xiangqi 125) zawodników ze 143 krajów walczyło o 35 złotych medali.

Na Olimpiadę Sportów Umysłowych składa się pięć dyscyplin w różnych kategoriach: brydż sportowy, szachy, go, warcaby i xiangqi (szachy chińskie).

Wyniki

Brydż sportowy 

Uwaga: W statystykach WBF do wyników olimpiady brydżowej zaliczone są tylko zawody w kategorii Open, Kobiet i Seniorów. Zupełnie jednorazowym zdarzeniem była rywalizacja juniorów do lat 28. Pozostałe konkurencje podane w poniższej tabeli traktowane są jako Mistrzostwa Świata w odpowiedniej kategorii lub nie znalazły kontynuacji.

Szachy

Go

Warcaby

Xiangqi

Medale

Zobacz też 
 olimpiada brydżowa
 olimpiada szachowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 World Mind Sports Games 2008 - Beijing (China) - The Chess Champions 
 1st World Mind Sports Games 

Go
Olimpiady brydżowe
Rozgrywki szachowe
Warcaby
Zawody sportowe w Chinach
Sport w Pekinie
2008 w Chinach